Петерсхаген:

 Петерсхаген — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Петерсхаген, Рудольф  (1901—1969) — офицер вермахта и комендант Грайфсвальда.